Ла Меса де ла Вентана има више значења:

 Ла Меса де ла Вентана (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса де ла Вентана (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику